Владимир Ржевский:
 Ржевский, Владимир Алексеевич (1865—?) — русский политический деятель.
 Ржевский, Владимир Васильевич (1919—1992) — специалист по открытой разработке месторождений и физике горных пород.
 Ржевский, Владимир Константинович (1811—1885) — сенатор, публицист.
 Ржевский, Владимир Матвеевич (1740-е — 1831) — новгородский гражданский губернатор.
 Ржевский, Владимир Петрович (род. 1987)  — российский футболист-защитник.